La Dernière Maison sur la gauche est le titre de deux films américains :

 La Dernière Maison sur la gauche (The Last House on the Left), premier film de Wes Craven, sorti en 1972.
 La Dernière Maison sur la gauche (The Last House on the Left), de Dennis Iliadis, remake du précédent, sorti le .